A Ponte puede hacer referencia a las siguientes divisiones administrativas de Galicia, España:

Parroquias 
 A Ponte do Porto, parroquia del concello de Camariñas, comarca de la Terra de Soneira.
 A Ponte Arcediago, parroquia del concello de Santiso, comarca de la Terra de Melide.
 A Ponte Ulla, parroquia del concello de Vedra, comarca de Santiago.
 A Ponte (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega, comarca de Valdeorras.

Lugares

Provincia de La Coruña 
 A Ponte (Boqueijón), lugar de la parroquia de Ledesma, concello de Boqueijón.
 A Ponte (Cela), lugar de la parroquia de Cela, concello de Cambre.
 A Ponte (Sigrás), lugar de la parroquia de Sigrás, concello de Cambre.
 A Ponte (Carballo), lugar de la parroquia de Bértoa, concello de Carballo.
 A Ponte (Curtis), lugar de la parroquia de Curtis, concello de Curtis.
 A Ponte (Mesía), lugar de la parroquia de Castro, concello de Mesía.
 A Ponte (Padrón), lugar de la parroquia de Iria Flavia, concello de Padrón.
 A Ponte (El Pino), lugar de la parroquia de Ferreiros, concello de El Pino.
 A Ponte (Puerto del Son), lugar de la parroquia de Caamaño, concello de Puerto del Son.
 A Ponte (Riveira), lugar de la parroquia de Artes, concello de Riveira.
 A Ponte (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de Grixoa, concello de Santiago de Compostela.
 A Ponte (Trazo), lugar de la parroquia de Artes, concello de Trazo.
 A Ponte (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Castelo, concello de Oza-Cesuras.

 A Ponte de Arriba (Santa Comba), lugar de la parroquia de Santa Comba, concello de Santa Comba.
 A Ponte do Porco (Miño), lugar de la parroquia de Miño, concello de Miño.
 A Ponte do Porco (Paderne), lugar de la parroquia de Viñas, concello de Paderne.
 A Ponte do Baixo, lugar de la parroquia de Arantón, concello de Santa Comba.
 A Ponte Alvar, lugar de la parroquia de Flecha, concello de Santiago de Compostela.
 A Ponte Barbanza (Lesón), lugar de la parroquia de Lesón, concello de Puebla del Caramiñal.
 A Ponte Barbanza (Posmarcos), lugar de la parroquia de Posmarcos, concello de Puebla del Caramiñal.
 A Ponte Baxoi, lugar de la parroquia de Castro, concello de Miño.
 A Ponte Carral, lugar de la parroquia de Berdillo, concello de Carballo.
 A Ponte Carreira, lugar de la parroquia de Pastor, concello de El Pino.
 A Ponte Maceira (Ames), lugar de la parroquia de Agrón, concello de Ames.
 A Ponte Muniferral, lugar de la parroquia de Churío, concello de Irijoa.
 A Ponte Nafonso, lugar de la parroquia de Cando, concello de Outes.
 A Ponte Nova (Ames), lugar de la parroquia de Agrón, concello de Ames.
 A Ponte Nova (Cee), lugar de la parroquia de Lires, concello de Cee.
 A Ponte Rosende, lugar de la parroquia de Carballo, concello de Carballo.
 A Ponte Sarela, lugar de la parroquia de Santiago, concello de Santiago de Compostela.
 A Pontealbar, lugar de la parroquia de Xavestre, concello de Trazo.
 A Pontella, lugar de la parroquia de Brens, concello de Cee.
 A Pontenova (Artes), lugar de la parroquia de Artes, concello de Carballo.
 A Pontenova (Rus), lugar de la parroquia de Rus, concello de Carballo.
 A Pontenova (Oín), lugar de la parroquia de Oín, concello de Rois.
 A Pontenova (Rois), lugar de la parroquia de Rois, concello de Rois.
 A Ponterroda, lugar de la parroquia de Vimianzo, concello de Vimianzo.

Provincia de Lugo 
 A Ponte (Aldige), lugar de la parroquia de Aldige, concello de Abadín.
 A Ponte (Montouto), lugar de la parroquia de Montouto, concello de Abadín.
 A Ponte (Baleira), lugar de la parroquia de Librán, concello de Baleira.
 A Ponte (Virís), lugar de la parroquia de Virís, concello de Begonte.
 A Ponte (Uriz), lugar de la parroquia de Uriz, concello de Begonte.
 A Ponte (Outeiro), lugar de la parroquia de Outeiro, concello de Castro de Rey.
 A Ponte (Triabá), lugar de la parroquia de Triabá, concello de Castro de Rey.
 A Ponte (Roás), lugar de la parroquia de Roás, concello de Cospeito.
 A Ponte (Vilar), lugar de la parroquia de Vilar, concello de Cospeito.
 A Ponte (Chantada), lugar de la parroquia de San Salvador de Asma, concello de Chantada.
 A Ponte (Foz), lugar de la parroquia de Santo Acisclo do Valadouro, concello de Foz.
 A Ponte (Lugo), lugar de la parroquia de Ombreiro, concello de Lugo.
 A Ponte (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Ribas Altas, concello de Monforte de Lemos.
 A Ponte (A Balsa), lugar de la parroquia de A Balsa, concello de Muras.
 A Ponte (Muras), lugar de la parroquia de Muras, concello de Muras.
 A Ponte (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Santiago de Gaioso, concello de Otero de Rey.
 A Ponte (Barxa de Lor), lugar de la parroquia de Barxa de Lor, concello de Puebla del Brollón.
 A Ponte (Cereixa), lugar de la parroquia de Cereixa, concello de Puebla del Brollón.
 A Ponte (Santalla de Rei), lugar de la parroquia de Santalla de Rei, concello de Puebla del Brollón.
 A Ponte (Veiga), lugar de la parroquia de Veiga, concello de Puebla del Brollón.
 A Ponte (Quiroga), lugar de la parroquia de O Hospital, concello de Quiroga.
 A Ponte (Arante), lugar de la parroquia de Arante, concello de Ribadeo.
 A Ponte (Cedofeita), lugar de la parroquia de Cedofeita, concello de Ribadeo.
 A Ponte (Frollais), lugar de la parroquia de Frollais, concello de Samos.
 A Ponte (San Xoán de Lóuzara), lugar de la parroquia de San Xoán de Lóuzara, concello de Samos.
 A Ponte (Vallle de Oro), lugar de la parroquia de Moucide, concello de Valle de Oro.
 A Ponte (Vivero), lugar de la parroquia de Landrove, concello de Vivero.

 A Ponte da Ermida, lugar de la parroquia de Líncora, concello de Chantada.
 A Ponte da Torre, lugar de la parroquia de Xerdiz, concello de Orol. 
 A Ponte de Arriba (Begonte), lugar de la parroquia de San Martiño de Pacios, concello de Begonte.
 A Ponte de Betanzos, lugar de la parroquia de bravos, concello de Orol. 
 A Ponte de Doiras, lugar de la parroquia de Cereixedo, concello de Cervantes. 
 A Ponte de Neira (Baralla), lugar de la parroquia de San Miguel de Neira de Rei, concello de Baralla.
 A Ponte de Neira (Corgo), lugar de la parroquia de Cela, concello de Corgo.
 A Ponte de Neira (Páramo), lugar de la parroquia de Vilarmosteiro, concello de Páramo.
 A Ponte de Roca, lugar de la parroquia de Roca, concello de Guitiriz.
 A Ponte de Úbeda, lugar de la parroquia de Úbeda, concello de Pastoriza.
 A Ponte do Carro, lugar de la parroquia de A Rigueira, concello de Jove.
 A Ponte do Teixo, lugar de la parroquia de Lagoa, concello de Alfoz.
 A Ponte do Vao, lugar de la parroquia de Laxosa, concello de Corgo.
 A Ponte dos Carros, lugar de la parroquia de Leborei, concello de Monterroso.
 A Ponte Mercé, lugar de la parroquia de Barreiro, concello de Antas de Ulla.
 A Pontepedriña, lugar de la parroquia de Carballedo, concello de Carballedo.

Provincia de Orense 
 A Ponte (Arnoya), lugar de la parroquia de A Arnoia, concello de Arnoya.
 A Ponte (Castrelo de Miño), lugar de la parroquia de Castrelo de Miño, concello de Castrelo de Miño.
 A Ponte (Leiro), lugar de la parroquia de San Clodio, concello de Leiro.
 A Ponte (Melón), lugar de la parroquia de Melón, concello de Melón.
 A Ponte (Piñor), lugar de la parroquia de Carballeda, concello de Piñor.
 A Ponte (Villar de Santos), lugar de la parroquia de Parada de Outeiro, concello de Villar de Santos.

 A Ponte Trado, lugar de la parroquia de Valongo, concello de Cortegada.

Provincia de Pontevedra 
 A Ponte (La Estrada), lugar de la parroquia de Ribeira, concello de La Estrada.
 A Ponte (Gondomar), lugar de la parroquia de Mañufe, concello de Gondomar.
 A Ponte (Pontevedra), lugar de la parroquia de Ponte Sampaio, concello de Pontevedra.
 A Ponte (Puenteareas), lugar de la parroquia de Ponteareas, concello de Puenteareas.
 A Ponte (Pedroso), lugar de la parroquia de Pedroso, concello de Rodeiro.
 A Ponte (San Salvador de Camba), lugar de la parroquia de San Salvador de Camba, concello de Rodeiro.
 A Ponte (Forcadela), lugar de la parroquia de Forcadela, concello de Tomiño.
 A Ponte (Taborda), lugar de la parroquia de Taborda, concello de Tomiño.

 A Ponte da Tamuxe, lugar de la parroquia de Tabagón, concello de El Rosal. 
 A Ponte do Couto, lugar de la parroquia de A Virxe do Camiño, concello de Pontevedra.
 A Ponte do Muíño, lugar de la parroquia de Borraxeiros, concello de Golada.
 A Ponte Borela, lugar de la parroquia de Borela, concello de Cerdedo-Cotobade.